Форт-Холл ():

 Форт-Холл — индейская резервация, расположенная на юго-востоке штата Айдахо.
 Форт-Холл — статистически обособленная местность в штате Айдахо.
 Форт-Холл — форт и торговый пост в  XIX веке на территории Орегона.